François Villon
10140 Villon
Jacques Villon
André Villon
Villon (Yonne)

Desambiguação